

Cinema 
Falling (filme de 2017) — filme dirigido por Marina Stepanskaya
Falling (filme de 2020) — filme dirigido por Viggo Mortensen

Música 
Falling in Reverse — banda de post-hardcore estado-unidense
Falling Up — banda estado-unidense de rock/metal cristão
Falling into You — álbum da cantora canadiana Céline Dion
Falling into Infinity — álbum de estúdio da banda estado-unidense de metal progressivo Dream Theater
Falling (canção de Alesso) — canção de 2017
Falling (canção de Harry Styles) — canção de 2019

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema